Der Begriff Verstaatlichte Industrie wird verwendet im Zusammenhang

 mit der Verstaatlichung im Allgemeinen
 mit der Verstaatlichung in Österreich im Speziellen